Zeča eller Zeca kan syfta på:

 Zeca (fotbollsspelare) (1988–), en grekisk-portugisisk fotbollsspelare
 Zeca (brasiliansk fotbollsspelare), en brasiliansk fotbollsspelare

Geografi

Kroatien 

 Otok Zeča – ö